Nata steht für:
 Nata (Fluss), Fluss in Simbabwe und Botswana
 Nata (Botswana), ein Ort in Botswana
 Nata (Zypern), Ort in Zypern
 Pastel de Nata, portugiesisches Gebäck
 (1086) Nata, ein Asteroid des Hauptgürtels

NATA steht als Abkürzung für:
 Namibian Aviation Training Academy

Siehe auch:
 Natta